Toropa är ett släkte av insekter. Toropa ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Toropa